31. Sinfonie steht für:

 31. Sinfonie (Haydn)
 31. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien